Mützenich peut faire référence à :
 Mützenich, commune allemande de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, en Rhénanie-Palatinat ;
 Mützenich, quartier de la ville de Montjoie, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
Rolf Mützenich (1959), homme politique allemand.